Bazyli Zacharow (znany także jako sir Basil Zaharoff; ur. 6 października 1849, zm. 27 listopada 1936) – pośrednik w międzynarodowym handlu bronią w okresie przed i w trakcie I wojny światowej.

Urodził się najprawdopodobniej (jego życiorys jest uznawany za bardzo trudny do odtworzenia) jako Vasileios Zacharias w rodzinie greckiej, która pochodziła z Odessy, ale zbiegła do Turcji po pogromach antygreckich.

Jego kariera zawodowa rozwinęła się po zatrudnieniu na stanowisku agenta przez szwedzką firmę zbrojeniową Nordenfelt. Choć nigdy nie zajmował on żadnych eksponowanych stanowisk, to ogólnie uznawany był za jednego z najbardziej wpływowych ludzi przemysłu wojennego. Było tak wpływowy, że  - według Egona Erwina Kischa - "w wojnie światowej rządził państwami w myśl swoich interesów".

Przez pewien okres był współwłaścicielem kasyna w Monte Carlo.

Przypisy 

Urodzeni w 1849
Zmarli w 1936